Comme son alter ego, Séries éphémères de Tintin, cet article entend recenser progressivement toutes les séries éphémères parues dans Spirou. Par séries éphémères on retiendra toutes celles qui font au maximum une centaine de pages et au minimum une vingtaine. Ce dernier critère peut être toutefois battu en brèche si la série est due à des auteurs emblématiques de la bande dessinée.

Le  
Le  est une série de bande dessinée créée en 1977 par Jean Roba dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

100 % pur sport 
100 % pur sport est une série de bande dessinée créée en 1994 par Midam dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

52, rue Destrée 
52, rue Destrée est une série de bande dessinée créée en 2004 par Jean-Michel Thiriet dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Achille, le chien 
Achille, le chien est une série de bande dessinée créée en 2006 par Jean-Michel Thiriet dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Adolphe 
Adolphe est une série de bande dessinée créée en 1966 par Jean Mahaux, sous le pseudonyme de Mao, dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Aéropostale 

Aéropostale est une série de bande dessinée créée en 2007 par Bearboz dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Agence Patatraks 
Agence Patatraks est une série de bande dessinée créée en 2002 par Lopez et Poslaniec dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Ala et Lolli 
Ala et Lolli est une série de bande dessinée créée en 1977 par F'murr dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Albéric 
Albéric est une série de bande dessinée créée en 1968 par Mickaël dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Alertogas (1963-1965) 
Série comique de Hubuc située dans le Grèce antique et composée de 4 mini-récits et deux courtes histoires à suivre..

L'Alphabet définitif 
L'Alphabet définitif est une série de bande dessinée créée en 1994 par Jean-Michel Thiriet et Igwal dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Anciens 
Anciens est une série de bande dessinée créée en 2007 par Leroy et Borgazzi dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Aquafolies 
Aquafolies est une série de bande dessinée créée en 1995 par Cap et Wax dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Arsène et Goliath 
Arsène et Goliath est une série de bande dessinée créée en 1977 par Rohat dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Arthur Lenôtre, citoyen modèle 
Arthur Lenôtre, citoyen modèle est une série de bande dessinée créée en 2003 par Cédric Ghorbani dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Atelier BD 
Atelier BD est une série de bande dessinée créée en 2007 par Piak et Laurel dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Au ras des pâquerettes 
Au ras des pâquerettes est une série de bande dessinée créée en 1996 dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Au-delà des chimères 
Au-delà des chimères est une série de bande dessinée créée en 2008 par Ham Khan dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

BD Awards 
BD Awards est une série de bande dessinée créée collectivement en 2001 dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

BD internationale 
BD internationale est une série de bande dessinée créée collectivement en 1980 dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Barbe Har 
Barbe Har est une série de bande dessinée créée en 2001 par Stédo et Mikado dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Baron de Coursensac 
Baron de Coursensac est une série de bande dessinée créée en 1964 par Hubuc dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Batman 
Batman est une série de bande dessinée créée en 1989 par Olivier Wozniak et Denis Lapière dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Bébé academy 
Bébé academy est une série de bande dessinée créée en 2004 par Mo/CDM et Gaël dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Belles aventures de moman 
Belles aventures de moman est une série de bande dessinée créée en 2007 par Cécily dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Berthe et Armand 
Berthe et Armand est une série de bande dessinée créée en 1988 par Eddy Ryssack et Raoul Cauvin dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Bigoudi 
Bigoudi est une série de bande dessinée créée en 1966 par Célestin dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Bill Bœuf 
Bill Bœuf est une série de bande dessinée créée en 1995 par Raynal dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Bizarro beach 
Bizarro beach est une série de bande dessinée créée en 2006 par Jérôme Duveau et Messina dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Blaise 
Blaise est une série de bande dessinée créée en 2007 par Thierry Robberecht et Marco Paulo dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Blog-notes 
Blog-notes est une série de bande dessinée collective créée en 2007 dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Bob le briseur 
Bob le briseur est une série de bande dessinée créée en 2003 par Jean-Michel Thiriet et Vinciguerra dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Bob le cow-boy 
Bob le cow-boy est une série de bande dessinée créée en 2000 par Toccard dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Les Bons conseils de la semaine 
Les Bons conseils de la semaine est une série de bande dessinée créée en 1977 par Lagas dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Boris Bouncraft 
Boris Bouncraft est une série de bande dessinée créée en 1977 par Croze et Piters dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Boubou 
Boubou est une série de bande dessinée créée en 1978 par Gos dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Brigolons un peu 
Brigolons un peu est une série de bande dessinée créée en 1996 par Jean-Louis Janssens et Blatte dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Brox et Liande Paimpont 
Brox et Liande Paimpont est une série de bande dessinée créée en 2008 dans le  du journal Spirou.

Univers

Publication

Christian Vanel (1967-1968) 
Série d'aventures de cape et d'épée située dans contrées lointaines (Indes, Fiji) en 1757.

Deux histoire à suivre, Le temple des Kanamas et La vallée des hommes sans âme pour un total de 92 planches.

Diégo (1962-1964) 
Série d'aventures de cape et d'épée située dans l'empire péruvien au tout début de la conquête espagnole

Deux histoire à suivre, Le pays des quatre vents et Les assiégés du Matchu-Pitchu pour un total de 88 planches.

Finemouche et Fiasco (1964-1970) 
Série comique d'un commissaire, Finemouche, et d'un agent, Fiasco, dans des aventures plutôt destinées au lectorat le plus jeune de la revue.

Une histoire à suivre et 6 récits complets pour un total de 76 planches.

Marc Jaguar (1964-1970) 
Série policière de Maurice Tillieux initialement parue dans Heroic-Albums et réédité en 1977 dans Spirou .

Une histoire à suivre de 44 planches.

Marco Polo (1964)  
L'histoire du voyageur vénitien sur des dessins de Paul Ramboux et un scénario d'Octave Joly et Jean-Michel Charlier. 

Une histoire à suivre de 44 planches, le plus souvent en bichromie.

A ne pas confondre avec la série éditée chez Michel Deligne avec Joly aux scénarios (2 albums) mais des dessinateurs différents.

Roch Rafal (1963-1964) 
Série d'aventures maritimes de type corsaires située en 1688.

Deux histoires Le Faucon des Tropiques (44 planches) et A pleine voiles vers l'aventure (22 planches).

Notes et références 

Spirou